Die 1. jugoslawische Fußballliga 1983/84 war die 55. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 1983 und endete am 30. Mai 1984. 

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum 15. Mal jugoslawischer Meister. Erstmals dabei war Aufsteiger FC Prishtina.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1983/84 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1983/84